A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2014 foi a 15º temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Marco Wittmann conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2014 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2014